Morlodon (Морлодон — „морлов зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Proviverridae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Morlodon vellerei је тежила око 2,25 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Morlodon.

Временска распрострањенст рода Morlodon унутар породице Proviverridae

Види још 
 Класификација сисара
 Proviverridae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе